Памятник Петру Великому установлен в городе Туле — на улице Советской, непосредственно перед зданием управления Тульского оружейного завода, основание которого связано с именем первого российского императора.

Открытие памятника было приурочено к 200-летию Тульского оружейного завода и состоялось в 1912 году. Автором является скульптор Р. Р. Бах. Первоначально памятник был установлен на территории завода, но в 1962 году был перенесен в сквер перед зданием управления завода и стал доступен для обозрения всем желающим.

Литература 
 К. Г. Сокол. Монументы империи. Разд. 28 «Памятник Петру I в Туле». — Москва, 2001.

Ссылки 
 Памятник Петру I — Администрация города Тулы

Петру I
Тула
Петру I, Тула